Сал:

 Сал () — дерево семейства Dipterocarpaceae с ценной твердой древесиной, произрастающее в Южной Азии.

Топоним 
 Сал — река в России, приток Дона.
  — река в Индии. 
 Сал — остров, республика Кабо-Верде.

См. также 
 Салы
 Салов
 Салово